

Persone
 Giulietti – cognome italiano
 Carlo Giulietti (1825-1909) – storico e filantropo italiano
 Francesco Giulietti (1883 1978) – stenografo ed esperantista italiano
 Giampiero Giulietti (1968) – politico italiano
 Giuseppe Giulietti (1879-1953) – sindacalista e politico italiano
 Giuseppe Giulietti (1953) – giornalista, sindacalista e politico italiano
 Giuseppe Maria Giulietti (1847-1881) – esploratore italiano
 Paolo Giulietti (1964) – arcivescovo cattolico italiano

Altro
 Lago Giulietti, noto anche come lago Afrera o Egoghi Bad – lago vulcanico dell'Etiopia